Diocèse anglican de Peterborough en Angleterre
 Diocèse catholique de Peterborough en Ontario

Voir aussi